Tonus steht für:
 Tonus, Spannungszustand der Muskulatur
 Tonus peregrinus, Wanderton beim Gregorianischen Choral

Siehe auch:
 Ditonus
 Tritonus (Begriffsklärung)